Frans de Cort, Belgisch dichter en Vlaams activist
 Hilde De Cort, Belgisch atlete

Nederlandse of Vlaamse achternaam